Dans l'univers fictif de , le NID (, Département du renseignement national) est une agence gouvernementale civile américaine dans l'univers de , et un adversaire secondaire fréquent pour les protagonistes de la série.

Rôle et historique 
Officiellement, son rôle est d'assurer une surveillance civile pour des projets militaires top-secrets, de façon à éviter d'éventuels abus de pouvoir de l'armée. C'est pour cette raison que le NID a été mêlé au programme .

En réalité, l'organisation est bien moins honorable qu'on ne le prétend. D'après ses membres, le seul but du programme  devrait être l'acquisition de technologies extraterrestres pour la défense de la Terre, et ils sont complètement indifférents aux conséquences de leurs actions pour les populations civiles, tant sur Terre qu'ailleurs. Ainsi, dans la , des agents du NID ont dérobé un contrôleur climatique, menaçant de faire plonger une planète entière dans un hiver permanent; tandis que dans la , d'autres agents ont lancé des attaques chimiques sur plusieurs mondes goa'uld, causant la mort de millions de personnes, non seulement les Goa'uld, mais aussi les Tok'ra et les Jaffas, peu importe si ces derniers servaient les Goa'uld ou se rebellaient contre eux. Cette politique est fortement contestée par les membres du SGC, qui à plusieurs reprises ont été obligés de réparer les dégâts causés par le NID. Par exemple, dans la , le Colonel O'Neill fut recruté par le Général Hammond, les Asgards et les Tollans pour une mission d'infiltration sous couverture, afin de mettre un terme à une opération illégale du NID qui faillit déclencher une guerre avec les alliés extraterrestres de la Tau'ri. 

Le plus grand danger du NID, cependant, est la corruption qui y règne. Depuis la  de , de nombreux membres du NID, notamment le colonel Harry Maybourne, ont été impliqués dans diverses opérations clandestines sans l'accord du gouvernement américain. La technologie extraterrestre volée par ces groupes n'est pas destinée à la défense de la Terre, comme ils le prétendent, mais plutôt à un consortium d'intérêts privés, qu'on appelle le Comité. Ce groupe est composé de businessmen internationaux qui ont appris l'existence du programme , et qui comptent utiliser les technologies extraterrestres à des fins commerciales (au fur et à mesure qu'augmente leur pouvoir, leurs objectifs deviendront de plus en plus néfastes). Sous l'emprise de ce groupe, les agents doubles du NID commettront de nombreuses actions contre le SGC, les États-Unis et leurs alliés. Parmi celles-ci, citons le limogeage du général Hammond et son remplacement par un militariste enragé, le vol du vaisseau "Prométhée" , et la tentative d'assassinat du sénateur Kinsey, devenu dangereux à leurs yeux.

Toutefois, il ne faut pas croire que le NID est foncièrement mauvais ; certains de ses membres, notamment les agents Malcom Barret et Richard Woolsey, luttent depuis longtemps pour contrer l'influence de ce groupe. Avec l'arrestation de plusieurs membres du Comité dans la , puis le renvoi du vice-président Kinsey, leur principal appui au gouvernement américain, le NID est devenu une agence de renseignement respectable, semblable à la CIA, la DIA ou la NSA dans la réalité, et son objectif principal est maintenant de combattre et de détruire les membres survivants du Comité, devenu la Confrérie, qui sera plus tard sous le contrôle des Goa'ulds.

Couverture politique 
La raison principale pour laquelle les agents doubles du NID ont pu opérer aussi longtemps est leur couverture politique. En effet, ils sont soutenus officieusement par le puissant sénateur Kinsey (qui deviendra brièvement vice-président des États-Unis), un politicien sans scrupules qui, lorsque l'existence du programme  lui est dévoilée, n'a de cesse d'essayer d'en prendre le contrôle. Au Sénat comme à la Maison Blanche, il travaille pour le Comité, servant à promouvoir leurs intérêts à l'intérieur du gouvernement américain, jusqu'à son renvoi par le président. Ayant perdu la protection de Kinsey, les agents doubles du NID disparaîtront pour la plupart, cherchant refuge dans les repaires secrets de la Confrérie.

Tournage 
Le quartier général visible dans l'épisode intitulé Secrets  correspond dans la réalité à la galerie d'art de Vancouver, au Canada.

Références extérieures 
Le NID est un amalgame des théories du complot populaires concernant les hommes en noir. Dans le folklore américain, ces hommes seraient des agents secrets, travaillant pour le gouvernement ou pour une puissance occulte, suivant les versions, qui sont mêlés d'une façon ou d'une autre à la présence extraterrestre sur Terre. Ces rumeurs existent au moins depuis l'incident de Roswell en 1947, et les présentent comme tout-puissants et opérant au-dessus des lois. Des personnages semblables existent dans les univers de X-Files et Roswell, sans parler de la célèbre série de films Men in Black.

Le NID représente aussi les abus de pouvoirs bien réels des divers services de renseignement américains, comme les coups d'État organisés à l'étranger par la CIA pendant la Guerre Froide, ou le projet COINTELPRO du FBI pendant les , destiné à discréditer et neutraliser tout groupe politique américain que le gouvernement considérait comme dangereux. Du reste, l'existence de ces projets nourrit depuis longtemps les théories de complot d'où le NID tire son inspiration.

Notes et références 

Organisation de Stargate